Gladioferens är ett släkte av kräftdjur. Gladioferens ingår i familjen Centropagidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Gladioferens